Güntner ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreas Güntner (* 1988), deutscher Fußballspieler 
 Franz Güntner (1812–1887), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Gabriel Güntner (1804–1867), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Hartmund Güntner (1827–1897), württembergischer Oberamtmann
 Markus Güntner (* 1981), deutscher DJ und Musiker

 Stanislav Güntner (* 1977), russischer Regisseur und Schauspieler
 Stefan Güntner (* 1981), deutscher Politiker (CSU)
 Verena Güntner (* 1978), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Walter Güntner (* 1948), deutscher Fußballspieler 
 Wenzel Güntner (1820–1896), böhmisch-österreichischer Chirurg

Güntner steht für:
 Güntner, deutscher Kältetechnikhersteller, siehe A-HEAT Allied Heat Exchange Technology

Siehe auch:
 Günthner